František Halas – poeta ceco
George Halas – giocatore e allenatore di football americano statunitense
John Halas – animatore ungherese, cofondatore dello studio di animazione britannico Halas and Batchelor
Virginia Halas McCaskey – dirigente d'azienda statunitense